Angiolo Torchi (1856-1915) – pittore italiano. 
 Luigi Torchi (1812 – ?) – italiano, pioniere del calcolo automatico
 Luigi Torchi (1858-1920) – musicologo italiano

Pagine correlate 
 Torchio